Le col de Cabre est un toponyme qui désigne plusieurs cols :
 Col de Cabre, dans les monts du Cantal entre la vallée de la Jordanne et la vallée de la Santoire à  d'altitude. C'est un excellent site de parapente ;
 Col de Cabre dans la Drôme, dans le massif du Diois à  d'altitude, entre les vallées de la Drôme et du Buëch.